Jimmy Jones (1901–1976) válogatott walesi labdarúgó
 Jimmy Jones (1912–?) brit teniszező
 Jimmy Jones (1918–1982) amerikai dzsesszzongorista
 Jimmy Jones (1928–2014) válogatott északír labdarúgó
 Jimmy Jones (1937–2012) amerikai énekes, dalszerző
 Jimmy Jones (?) északír motorversenyző
 Jimmy Jones (1953) kanadai jégkorongozó
 Jimmy Jones (1964) amerikai kosárlabdázó